Jonson je priimek več oseb:
 Ben Jonson, angleški književnik
 Gustav Jonson, estonski general
 Per G. Jonson, norveški smučarski skakalec